Ohlau steht für:
 Ohlau (Hudau), Nebenfluss der Hudau in Schleswig-Holstein
 Oława (deutsch Ohlau), Stadt in Niederschlesien (Polen)
 regionaler Name der Ohle, Fluss in Niederschlesien (Polen)

Ohlau ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Uwe Ohlau (1940–2015), deutscher Germanist und Historiker